Drocourt (Pas-de-Calais)
 Drocourt (Yvelines)